Osoby o tym nazwisku:
 Antonio Pellegrini – rzymskokatolicki duchowny
 Giuseppe Pellegrini – rzymskokatolicki duchowny
 Józefina Pellegrini-Osiecka - polska aktorka, piosenkarka i wróżka
 Lorenzo Pellegrini – włoski piłkarz
 Manuel Pellegrini – chilijski trener piłkarski i piłkarz
 Peter Pellegrini – słowacki polityk i ekonomista
 Sara Pellegrini – włoska biegaczka narciarska

Inne:
 (7433) Pellegrini – planetoida z pasa głównego asteroid